

Algemene indicatie van landelijk karakter 
 Bucolische poëzie en schilderkunst, een literair genre (herderslied of pastorale poëzie) en schildergenre
 Herdersspel, een tragikomedievariant uit de 16e tot 18e eeuw
 Pastorale (compositie), een compositievorm in de muziek

Composities 
 Pastorale (Battaglia), een album van Stefano Battaglia
 Pastorale (Beethoven), bijnaam van de zesde symfonie van Ludwig van Beethoven
 Pastorale (Brahms), bijnaam van de tweede symfonie van Johannes Brahms
 Pastorale (Glazoenov), bijnaam van de zevende symfonie van Aleksandr Glazoenov
 Pastorale (Liesbeth List), een album van Liesbeth List
 Pastorale (Ramses Shaffy en Liesbeth List), een lied uit dat album van Lennaert Nijgh en Boudewijn de Groot als duet gezongen door Ramses Shaffy en Liesbeth List
 Pastorale (Stravinsky), een stuk voor sopraan en piano van Igor Stravinsky
 Pastorale nr. 1 (Hovhaness), een stuk voor piano van Alan Hovhaness

Film 
 Pastorale 1943, een Nederlandse film

Literatuur 
 Pastorale 1943 (roman), een boek van Simon Vestdijk

Restaurant 
 Pastorale (restaurant), een restaurant in Reet (België)